Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1950/51 werd beslist via de kampioenscompetitie met BDHC als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: BDHC (West), Venlo Girls (Zuid), Groningen (Noord) en Quick (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1950/51

Hockey in 1950
Hockey in 1951
 1950/51